Marigny, település Franciaországban, Moselle megyében
Marigny, település Franciaországban, Manche megyében
Marigny, település Franciaországban, Marne megyében
Marigny, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Marigny-en-Orxois, település Franciaországban, Aisne megyében
Marigny-lès-Reullée, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Marigny-le-Cahouët, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Marigny-le-Châtel, település Franciaországban, Aube megyében
Marigny-sur-Yonne, település Franciaországban, Nièvre megyében
Marigny-Brizay, település Franciaországban, Vienne megyében